Варіанта — змінна, що приймає деяку послідовність значень. Синонім до слова послідовність в математиці.

Термін введений Шарлем Мере.

Визначення 
Почнемо з визначення числової послідовності. Уявимо собі натуральний ряд: 

 

в якому числа розташовані в порядку збільшення, так що більше число  слідує за меншим числом n. Якщо тепер за якимось законом замінити в даному ряді кожне натуральне число n деяким дійсним числом , то ми отримаємо числову послідовність:

 

елементи якої розташовані в порядку збільшення номерів. При  член  слідує за членом  в незалежності від того, чи буде саме число  більше, менше або навіть дорівнювати числу .

Змінну x, яка приймає деяку послідовність значень, згідно з Мере, називають варіантою.

Див.також 
Ряд (математика)
Числова послідовність

Математичний аналіз